Powiat samborski (I Rzeczpospolita)
 Powiat samborski (Galicja)
 Powiat samborski (II Rzeczpospolita)